Рожня — топоним:

 Рожня — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Рожня — деревня в Конышевском районе Курской области.

Реки 
 Рожня (приток Барнаулки) — река в Алтайском крае.
 Рожня (приток Суходрева) — река в Калужской области.
 Рожня (приток Чёрной) — река в Псковской области.